Proof – DeShaun Dupree Holton (1973-2006), amerykański raper
 Proof – film krótkometrażowy z roku 1980 w reżyserii i według scenariusza Kevina Reynoldsa
 Proof (pol. Dowód) – film z roku 1991 w reżyserii i według scenariusza Jocelyn Moorhouse
 Proof (pol. Dowód) – film z roku 2005 w reżyserii Johna Maddena
 "Proof" – singel grupy I Am Kloot
 "Proof" – album muzyczny grupy BTS

hu:Bizonyítás (egyértelműsítő lap)